Plašt može značiti:
 plašt (moda) je ogrtač bez rukava, pokriva leđa i nosi se na ramenima iznad ostale odjeće. Ovisno o podneblju i svrsi raznih je oblikâ, materijala i duljina; koristi se za obranu tijela od vremenskih utjecaja, kao modni dodatak te kao dio nacionalne ili ceremonijalne odjeće. 
 plašt (zoologija), u zoologiji, je tkivo priljubljeno uz ljušturu mekušaca (lat. Mollusca). Kod kopnenih puževa preuzeo je ulogu površine za disanje, a u plaštenjaka obavija cijelo tijelo.
 plašt (geometrija), u geometriji, je ploha koja omeđuje neko tijelo (plašt stošca, valjka i drugo).
 plašt (geologija)
 Zemljin plašt je debela ljuska, sastavljena od gustih stijena, koja okružuje vanjsku tekuću jezgru, a nalazi se direktno ispod relativno tanke  Zemljine kore.
 gospin plašt (vrkuta, noga lava, noga oroslanova, lat. Alchemilla) je brojan i raširen biljni rod koji obuhvaća 598 priznatih vrsta koje se mogu naći u Europi, Aziji, te neke i u Africi i Americi.
 plašt kabela zaštićuje izolaciju kabela od prodora vlage i vode te kemijskih utjecaja iz okoline.

Izvori